Реније III (Монако Вил, 31. мај 1923 — Монако Вил, 6. април 2005) је био владајући кнез Монака у периоду 1949—2005. У тренутку смрти био је други по дужини владавине монарх на свету.

Његови родитељи били су Пјер од Монака (1895—1964) и Шарлота од Монака (1898—1977), ћерка Луја II од Монака.

Биографија 

Дана 19. априла 1956. Реније III се оженио познатом америчком глумицом и добитницом Оскара Грејс Кели (1929—1982). У том браку имали су троје деце, сина Алберта II (1958), који је данашњи кнез Монака, и две ћерке Каролину (1957) и Стефани (1965). Брак се завршио погибијом Грејс Кели у саобраћајној несрећи.

Одликован је Краљевским орденом Карађорђеве звезде.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 
 Бајка са трагичним крајем: Љубавна прича Грејс Кели и принца Ренијеа (Б92, 13. новембар 2021)

Рођени 1923.
Умрли 2005.
Кнежеви Монака
Династија Грималди